Волна́ — село в Україні, у Олександрівській сільській громаді Мелітопольського району Запорізької області. Населення становить 87 осіб. Орган місцевого самоврядування — Олександрівська сільська рада.

Географія 
Село Волна розташоване на відстані 4 км від села Надеждине.

Історія 
 1861 — дата заснування.

Посилання 

 Погода в селі Волна 

Села Запорізької області